La A1 Ethniki 2015-2016 è stata la 76ª edizione del massimo campionato greco di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio dell'.

Regular season

Playoff

Squadra vincitrice

Premi e riconoscimenti 
A1 Ethniki MVP:  Vasilīs Spanoulīs, 
A1 Ethniki MVP finali:  Vasilīs Spanoulīs, 
A1 Ethniki allenatore dell'anno:  Dīmītrīs Priftīs, 
A1 Ethniki Difensore dell'anno:  Nick Calathes, 
A1 Ethniki miglior giovane:  Iōannīs Papapetrou, 
Quintetto ideale della A1 Ethniki:
 Dīmītrīs Diamantidīs, 
 Vasilīs Spanoulīs, 
 Okaro White, 
 Giōrgos Printezīs,  
 Loukas Maurokefalidīs,

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2015
Pallacanestro nel 2016
2015-2016